Semken ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Semken (* 1967), deutscher Politiker
 Holmes Semken (1905–1992), US-amerikanischer Paläontologe